Ліза Реймонд і Саманта Стосур були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Квета Пешке і Ренне Стаббс.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, перемігши у фіналі Пешке і Стаббс з рахунком 2–6, 6–0, 10–8.

Сіяні пари 

  Кара Блек /  Лізель Губер (чемпіонки)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (фінал)
  Шахар Пеєр  /   Вірхінія Руано Паскуаль (1-ше коло)
  Бетані Маттек-Сендс /  Владіміра Угліржова (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
Draw 

2008
International Women's Open